Salzberger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Salzberger (* 1956/1957), deutscher Internist und Infektiologe 
 Fania Oz-Salzberger (* 1960), israelische Historikerin
 Georg Salzberger (1882–1975), deutscher Rabbiner und Publizist
 Martina Salzberger (* 1978), deutsche Künstlerin